Пресновка — название населенных пунктов:

Казахстан 
 Пресновка — село, районный центр Жамбылского района Северо-Казахстанской области.
 Пресновка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Пресновка — деревня в Оконешниковском районе Омской области.